Miejscowości w USA:
 Berwick – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii St. Mary
 Berwick – miasto w stanie Maine, w hrabstwie York
 Berwick – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie York
 Berwick – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia.

Miejscowości w Anglia
 Berwick – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Berwick – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Berwick – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Berwick-upon-Tweed – miejscowość w północnej Anglii

Miejscowości w Kanadzie
 Berwick – miasto (town) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja

Gminy w USA:
 Berwick (ang. Berwick Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Berwick (ang. Berwick Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Berwick (ang. Berwick Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York
 Berwick (ang. Berwick Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Berwick (ang. Berwick Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Berwick (ang. Berwick Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams.

Osoby:
 James FitzJames, 1. książę Berwick – wódz francuski.

Zobacz też:
 Bewick